Lavagna :

 Lavagna, commune italienne

Patronyme 
 Sophie Lavagna (née en 1965), avocate et femme politique monégasque
 Roberto Lavagna (né en 1942), est un économiste et homme politique argentin